Дмитрово — Борське сільське поселення, Бокситогорський район, Ленінградська область
 Дмитрово — Радогощинське сільське поселення, Бокситогорський район, Ленінградська область
 Дмитрово — Тихвінський район, Ленінградська область
 Дмитрово — Подольський міський округ, Московська область.

Див. також 
 Дмитрове